Optimolwerke steht für:

 Optimol Ölwerke in München
 ein Clubareal auf dem ehemaligen Werksgelände der Optimol Ölwerke, siehe Kultfabrik #Optimolwerke